Harmjanz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Harmjanz (1904–1994), deutscher Sprachwissenschaftler, Volkskundler und Soziologe
 Willi Harmjanz (1893–1983), deutscher Offizier